Castelo do Príncipe puede referirse a:
 Castelo do Príncipe, nombre oficial del Castillo del Príncipe (España), fortaleza española del siglo XVIII, situada en el municipio de Cee, provincia de La Coruña (Galicia).
 Castelo do Príncipe (España), aldea española de la parroquia de Ameijenda, municipio de Cee, provincia de La Coruña (Galicia).